Сан Хуан Вијехо има више значења:

 Сан Хуан Вијехо (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуан Вијехо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику